Цефа́л и Прокри́с (также Кефал и Прокрида):
  — семейная пара из древнегреческой мифологии. Их истории посвящены:
 «» — опера Элизабет Жаке де ла Герр (театр Пале-Рояль, 1694).
 «Цефал и Прокрис» — опера-сериа Франческо Арайя на либретто Александра Сумарокова (Зимний дворец, 1755).
 «Цефал и Прокрис» — опера-балет Андре Гретри на либретто Жан-Франсуа Мармонтеля (Версаль, 1773). 
 «» — камерная опера Эрнста Кшенека (1933).